Michay puede referirse a:
 Las siguientes especies del género Berberis (también conocidos como Calafates):
 Berberis congestiflora, especie de arbusto espinoso endémico del sur de Chile;
 Berberis darwinii, una especie de arbusto ornamental frecuente en Chile y Argentina, también en menor medida suele ser llamado mechay.
 Berberis ilicifolia, una especie de arbusto con frutos comestibles, abundante en Tierra del Fuego;
 Berberis microphylla, una especie de arbusto con frutos comestibles, frecuente en la Patagonia argentina y chilena, aunque habitualmente es llamada y más conocida como calafate.

 A la especie Berberidopsis corallina, planta trepadora endémica del sur de Chile; conocida como michay rojo.